Министерство здравоохранения Республики Башкортостан  -  республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере здравоохранения на территории Республики Башкортостан.

Адрес:  450002, Уфа, , ул. Тукаева, 23

Деятельность 
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан  занимается  организацией обеспечения гарантий и доступности для граждан в Республике Башкортостан бесплатной медицинской и лекарственной помощи, координацией  деятельности учреждений здравоохранения в области обеспечения взрослого населения медицинской помощью, оказанием организационно – методической, консультативной помощи органам управления и учреждениям здравоохранения, организация проведения выездных обучающих семинаров в рамках компетенции ООМПВН.

Министерство осуществляет   меры по повышению уровня медицинского обеспечения взрослого населения Республики Башкортостан;  участвует в подготовке Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Республике Башкортостан;  участвует в проведении ведомственного и межведомственного контроля за организацией экспертизы временной нетрудоспособности, качеством оказания медицинской и лекарственной помощи, проведением периодических медицинских осмотров, работы в рамках программы обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан, проведения дополнительной диспансеризации и углубленных медицинских осмотров граждан, мероприятий по профилактике внутрибольничной инфекции и соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в лечебно-профилактических учреждениях республики. 

В РБ принята Программа «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан на 2013-2020 годы», задачей которой является 
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; повышение эффективности службы родовспоможения и детства и др.

В Республике Башкортостан  расходы на 1 жителя на бесплатную медицинскую помощь в 2011 году составляли 6315,1 рублей.

В 2013 году (6 месяцев) на финансирование отрасли здравоохранения Республики Башкортостан из государственных источников за 6 месяцев выделено 23,1 млрд. рублей, что составляет 51,5% от утверждённого плана на 2013 год. 

Из федерального бюджета в 2013 году выделено 546,7 млн. рублей, в том числе на обеспечение льготной категории граждан лекарственными препаратами - 341,3 млн. рублей, что составляет 61,8% от годового объема ассигнований.

За первое полугодие 2013 года средняя заработная плата работников отрасли по республике в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 26,1%, врачей - на 20,5%, среднего медицинского персонала – на 25,7%.

В республике в 2013 году показатель рождаемости составил 14,0 на 1000 родившихся живыми детей.

Подведомственные организации 
В ведении министерства здравоохранения РБ находятся Государственные учреждения здравоохранения республиканские больницы,  санатории, поликлиники, Государственные автономные образовательные учреждения среднего профессионального образования Республики Башкортостан, дома ребенка.

Министры здравоохранения РБ 
Министры (до 1946 нар. комиссары):
 
 Куватов, Гумер Галимович(1919—1929) — первый нарком здравоохранения БАССР
 Кадыров, Имам-Гали Галимович (1929—1930)
 Ишмухаметов, Киньябай Хайретдинович (1930—1937)
 Галиев, Галиян Шайхетдинович (1937—1938)
 Аскаров, Фат Хакимович (1938—1940)
 Лукманов, Сабир Закирович (1940—1950 и 1954—1960)
 Сиражетдинова, Магира Низамутдиновна (1950—1954)
 Камалов, Миннигали Хазигалиевич (1960—1986)
 Турьянов, Альфрет Хабибович (1987—1995)
 Муртазин, Зуфар Ядгарович (1995—1999)
 Шагарова, Сания Валеевна (1999—2001)
 Хасанов, Раис Муфазалович (2001—2003)
 Шамигулов, Фанил Булатович (2003—2006)
 Евсюков, Андрей Александрович (2006—2010)
 Шебаев, Георгий Анатольевич (2010—2014)
 Бакиров, Анвар Акрамович (2014—2019)
 Забелин, Максим Васильевич (с 28 октября 2019 года по 28 марта 2022)
 Рахматуллин, Айрат Разифович (и.о. с 28 марта 2022 по 26 мая 2022, с 26 мая 2022 по настоящее время)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Республики Башкортостан
Здравоохранение в Башкортостане